Peynado ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Peynado
 Jacinto Bienvenido Peynado (1867–1940), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik